La 30km femminile ai Campionati mondiali di sci nordico 2017 si è svolta il 4 marzo 2017.

Risultati 
La finale è iniziata alle ore 14:30.

Note 

Campionati mondiali di sci nordico 2017